Aaliyah, zangeres, bijgenaamd Baby Girl
 Picabo Street, skiester die bij geboorte Baby Girl werd genoemd
 Baby Girl (Sugarland), lied van Sugarland
 Baby Girl (Jim Jones), lied van Jim Jones (rapper)
 Baby Girl (album), muziekalbum van May J.
 Baby Girl, I'm a Blur, lied van Say Anything
 Baby Girl (Reggaeton), lied van Reggaeton